Pauwels se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Olivier S.G. Pauwels
 Jan Lodewijk Haibrecht Pauwels